Johann Falcke ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Falcke (1699–1753), deutscher Geistlicher, Historiker und Geowissenschaftler 
 Johann Philipp Conrad Falcke (1724–1805), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Johann Sokol von Lamberg (Johann Falke von Lamberg; um 1355–1410), mährischer Heerführer